7271 Дороґунцов  (7271 Doroguntsov) — астероїд головного поясу, відкритий 22 вересня 1979 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,160.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (7201-7300)

Посилання 

 
 http://www.minorplanetcenter.net/iau/lists/NumberedMPs 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1979
Головний пояс астероїдів